BSHG ist die Abkürzung für
 Bundessozialhilfegesetz
 Bosch Siemens Hausgeräte Gruppe, siehe BSH Bosch und Siemens Hausgeräte

BSHG